Oskaloosa Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oskaloosa Township (Illinois)
 Oskaloosa Township (Kansas)